Хриби могу бити:

 Хриби (Луковица), насељено мјесто у општини Луковица, Република Словенија
 Хриби (Сежана), насељено мјесто у општини Сежана, Република Словенија